HMS Griffon  – nome di diverse navi della Royal Naval Reserve
 Rolls-Royce Griffon  – motore aeronautico 12 cilindri a V di 60° prodotto dalla britannica Rolls-Royce Limited
 SA-5 Griffon  – missile anti-balistico

Pagine correlate 
Gryphon
Grifone
Grifo
Griffin
Griffons